Rubin Kasan eller engelsk FC Rubin Kazan er en russisk fodboldklub fra byen Kazan i Tatarstan. Klubben spiller i landets bedste liga, den russiske Premier League, og har hjemmebane på Centralstadion. Klubben blev grundlagt i 1958 og rykkede op i den bedste russisk række i 2003.

Titler 

 Russiske Mesterskab (2): 2008 og 2009

 Russisk pokal turnering: Finalist 2009

 Russisk Super Cup: 2010

Europæisk deltagelse

Kendte spillere 
  Sergej Semak
  Roman Adamov
  Sergej Rebrov 
  Savo Milošević
  Jiří Novotný
  Obafemi Martins
  Sergej Ryzjikov
  Yann M'Vila

Danske spillere 
  Oliver Abildgaard (2020- )
  Anders Dreyer (2021- )

Eksterne henvisninger 
Klubbens officielle hjemmeside 

Fodboldklubber i Rusland
Etableret i 1958
Sport i Kasan